Carl Enckell kan syfta på:

 Carl Enckell (militär) (1839-1921), finländsk militär i rysk tjänst.
 Carl Enckell (diplomat) (1876-1959), finländsk diplomat, den föregåendes son.